Еле́на Влади́мировна Зерка́ль (; род. 24 июня 1973, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинский государственный деятель, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции с 2014 года. Также в течение 12 лет работала в Министерстве юстиции Украины начиная с 2001 года в качестве директора Департамента международного права (2001—2005), директора Государственного департамента по гармонизации законодательства (2005—2011) и в качестве директора Департамента по связям с органами государственной власти (2011—2013).

Советник председателя правления Нафтогаза.

Владеет украинским, русским, английским и французским языками.

Биография 
С января 1991 года по февраль 1992 года — лаборант в Киевском государственном университете им. Т. Г. Шевченко.

С февраля 1992 года по май 1994 года — секретарь генерального директора компании «Инсофттех».

С мая 1994 года по июнь 2000 года — юрисконсульт ЗАО «Укрпобуттехника».

В 1998 году окончила юридический факультет Национального университета имени Тараса Шевченко.

В Министерстве юстиции 
С декабря 2001 года по январь 2005 года — заместитель директора, а затем директор департамента международного права Министерства юстиции (Украина).

С января 2005 года по апрель 2011 года — директор Государственного департамента по вопросам адаптации законодательства в Министерстве юстиции .

В 2005 году — представитель Украины на конференции Украины и Польши по вопросам европейской интеграции.

В 2006 году — член постоянной украинско-литовской комиссии по европейской интеграции.

С 2007 года по 2013 год — член украинской делегации по заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

В 2008 году окончила Институт международных отношений при Киевском национальном университете им. Т. Шевченко по специальности «международные экономические отношения» и получила степень магистра международных отношений и диплом.

Летом 2008 года — украинский делегат на переговорах с европейской комиссией относительно рамочного Соглашения между Европейским сообществом и Украиной.

В 2010 году — член украинской делегации на переговорах с европейской комиссией относительно внесения поправок в Соглашение между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз.

С апреля 2011 года по май 2013 года — директор департамента взаимодействия с органами власти Министерства юстиции Украины.

С 2011 года — член коллегии Государственной пенитенциарной службы Украины.

В 2012 году — член межведомственного Координационного совета по вопросам создания электронного реестра пациентов Минздрава.

С 2012 года — член коллегии государственной регистрационной службы Украины.

10 апреля 2013 года — участник сессии Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Заместитель министра иностранных дел 

20 августа 2014 года распоряжением премьер-министра Украины Арсения Яценюка была назначена заместителем министра иностранных дел Украины в качестве одного из самых опытных специалистов в области европейской интеграции. Она принимала участие во всех раундах переговоров по политической и экономической части Соглашения об ассоциации, представляя Министерство юстиции Украины.

Елена Зеркаль также представляла Украину с 6 марта по 9 марта 2017 года в Международном суде в Гааге, в ходе публичных слушаний, обвиняя Россию в поддержке международного терроризма и нарушении прав человека на оккупированных и неконтролируемых территориях Украины, включая Крым и части Донбасса.

20 ноября 2019 года в интервью в программе «Он воно як» («Вот оно как») Е. Зеркаль объявила о намерении уйти в отставку. 28 ноября она официально подала заявление о собственной отставке.

Работа после отставки 
С января 2020 года Зеркаль была советницей тогдашнего председателя правления «Нефтегаза» Андрея Коболева и представляла его в связях со стейкхолдерами. С 14 мая 2020 возглавляла защиту «Нафтогаза» в судах с Газпромом и РФ.

С 1 июня 2021 года — советница Министра энергетики Украины Германа Галущенко.

30 сентября 2022 года заявила, что G7, ЕС и США для любых переговоров [с Кремлем] теперь будут ждать смены режима и появления новых лиц.

Другие виды деятельности 
 Всемирный экономический форум (ВЭФ), член делегации Украины (с 2017).

Признание 
 Заслуженный юрист Украины
 Почётная грамота Кабинета Министров Украины (сентябрь 2004)
 Знак Министерства юстиции Украины «За заслуги» (август 2012)
 Государственный служащий, 3-го ранга (апрель 2009)
 Государственный служащий 5-го ранга (март 2005)

Примечания 

Участники Евромайдана
Выпускники юридического факультета Киевского университета
Заместители министров Украины
Советники министра Украины